Premier-Octobre ou Ier-Octobre ou 1er-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 ,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies et places contiennent cette date, sous diverses graphies, par référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements concernés sont :

 En France : 
 Le  : Saint-Martin-d'Aspres absorbe Notre-Dame-d'Aspres ; la commune prend le nom de Les Aspres, dans l'Orne.
 Le  : Naissance de la commune de La Grande-Motte, antérieurement partie de la commune de Mauguio, dans l'Hérault.
 Le  : Rétablissement de la commune de Fauillet, après 14 ans de rattachement à la commune de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne.

 En Tunisie :
 Le  : Bombardement aérien par Israël du quartier général de l'OLP à Hammam Chott, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Premier-Octobre » et « I(er)-Octobre »

Graphies « 1(er)-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 1 de Octubre » ou « Primero de Octubre »
En Espagne (événement non connu).
 (Calle) Primero de Octubre, dans le quartier de , à Madrid, Communauté de Madrid.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
01